Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Harold Solomon 3-6, 6-1, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (terzo turno)
 Harold Solomon (finale)
 José Higueras (quarti di finale)
 Brian Gottfried (primo turno)
 Manuel Orantes (terzo turno)
 José Higueras (campione)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

 Corrado Barazzutti (terzo turno)
 John Alexander (terzo turno)
 Ilie Năstase (terzo turno)
 Balázs Taróczy (terzo turno)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Butch Walts (primo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Harold Solomon (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1979